27. Mistrzostwa Europy w Judo w 1978 roku mężczyzn odbyły się w dniach 5 - 7 maja w Helsinkach, a kobiety rywalizowały w dniu 11 listopada w Kolonii. Turniej drużynowy rozegrano 21 i 22 października w Paryżu.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw drużynowych na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie sport-komplett.de

Mistrzostwa Europy w judo
1978 w judo
Sport w Kolonii
Sport w Helsinkach
Sport w Paryżu
Judo w Niemczech
Judo w Finlandii
Judo we Francji
1978 w Europie